Koediep (watergang) bij Midwolda
Koediep (waterschap) bij Midwolda